Санта Марија Тонамека има више значења:

 Општина Санта Марија Тонамека (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Тонамека (Санта Марија Тонамека, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику